Самульски () — фамилия.

Известные носители:
 Самульски, Даниэла (1984—2018) — немецкая пловчиха.
 Самульски, Петер (1938—2012) — немецкий легкоатлет.